Remus este un nume masculin de origine latină semnificând vâslașul, și se poate referi la:

 Remus, fratele geamăn al fondatorului mitic al Romei, Romulus — vezi Romulus și Remus.
 Remus, personaj fictiv în lumea Star Trek.
 Remus, o lună a asteroidului 87 Sylvia.
 Remus John Lupin (n. 10 martie 1959), un personaj fictiv în romanele Harry Potter, portretizat de către David Thewlis în seria filmelor.
 Remus, un personaj în seria Catharsis de benzi desenate online.
 Unchiul Remus, naratorul titular fictiv al unei colecții de povestiri scrise de Joel Chandler Harris.

Vezi și
Romulus și Remus (dezambiguizare)